Compressão física
Compressor — de gás
Compressão de dados — informática
Compressão com perda de dados — no inglês lossy
Compressão sem perda de dados — no inglês lossless
Compressão de imagens
Compressão de áudio
Compressão de vídeo
Compressão de banda
Taxa de compressão